Вічита (округ, Канзас)
 Вічита (округ, Техас)